

Sigle  
 Bolt Beranek and Newman – società di consulenza informatica statunitense, ora denominata BBN Technologies
 Bureau Burundais de Normalisation et Contrôle de la Qualité

Aziende 
 BoxingBooks on the Net (BBN) – casa editrice italiana (ragione sociale BBN s.r.l.)

Codici 
 BBN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bario (Malaysia)
 bbn – codice ISO 639-3 della lingua uneapa